Гр — Грэй, единица измерения поглощённой дозы и кермы (СИ). 1 Гр = 100 рад.
 Гр — узкоколейный паровоз.
 Гр — гроссмейстер.
 г. р. — год рождения.
 гр. — градус.
 гр. — группа.
 гр. — граф (титул).